Тиранозавроїди (Tyrannosauroidea, від  — тиран і sauros — ящірка) — вимерла надродина хижих динозаврів. До цієї групи входять дві родини: Тиранозаврові і Дриптозаврові.

Класифікація і визначення 
Вперше назву Надродина Тиранозавроїди використав Генрі Озборн в 1905 році. В сучасних палеонтологічних дослідженнях динозаврів, такий розряд таксона рідко вживається. Точне кладистичне визначення Tyrannosauroidea вперше дав Пол Серено в 1998: Королівський тиранозавр (Tyrannosaurus rex) і всі види спорідненіші з тиранозавром (Tyrannosaurus) ніж з сучасними птахами. В 2004, Томас Гольц запропонував потенційно обмеженіше визначення: Tyrannosaurus rex і види більш споріднені з тиранозавром (Tyrannosaurus) ніж з Deinonychus, орнітомімом (Ornithomimus), або алозавром (Allosaurus) .

Опис 
Тиранозавроїди головним чином характеризуються спільними скелетними структурами, особливо характерною структурою їхніх стегнових кісток і з'єднанням носових кісток. Ранні тиранозавроїди не мали характерно широкого, масивного черепа і редукованих рук, як в їхніх нащадків. Ці ранні види зазвичай мали від середнього до маленького розміри черепа відносно розміру їхнього тіла, були легші, стрункішої будови, мали довгі, трипалі руки. Не було загнутих (бананоподібних) зубів, типових для тиранозаврових. Зовні вони напевно були більше схожі на целурозаврів ніж на пізніх тиранозаврів. Деякі дослідники пропонують, що деякі або всі з відомих «целурозаврів» можуть бути ранніми тиранозавридами, хоча детальне вивчення ще не спростувало, чи підтвердило цю теорію  .

Вагою до 7 тон, завдовжки до 14 метрів. Найбільшими представниками були тиранозавр і тарбозавр. Залишки знайдено в Європі, Пн. Америці, Азії. Жили з пізньої Юри до пізньої Крейди (а якщо Iliosuchus є тиранозавридом, то і з середньої Юри)

Вище сказане підходить до всіх тиранозавроїдів, включаючи тиранозаврових. Ранніші тиранозавроїди були значно менші і жили між середньою-пізньою Юрою і ранньою Крейдою, хоча деякі примітивні тиранозавроїди (як дриптозавр) дожили пізньої Крейди.

Пір'я 
Єдині відомі шкірні відбитки у ранніх тиранозавроїдів знайдено серед залишків Dilong paradoxus. Вони показують повне покриття з простого пір'я з подвійним розгалуженням подібну до пір'я сучасних ківі і спорідненого динозавра Sinosauropteryx. Поки інші відбитки шкіри базових представників групи не відомі, однак схоже на те, що принаймні малі види мали схоже покриття з пір'я.

Гребені 
Принаймні один вид ранніх тиранозавроїдів, Guanlong, мав тонкий кістяний гребінь на голові. Деякі тероподи як Proceratosaurus чи Monolophosaurus, мали схожі черепні прикраси.

Список видів 
 Coelurosauria
 Надродина Тиранозавроїди (TYRANNOSAUROIDEA)
 Aviatyrannis
 Dilong
 Eotyrannus
 Guanlong
 Iliosuchus
 Labocania
 Stokesosaurus
 Raptorex
 Родина Дриптозаврові (Dryptosauridae)
 Alectrosaurus
 Dryptosaurus
 Родина Тиранозаврові (Tyrannosauridae)
 Appalachiosaurus
 Albertosaurus
 Alioramus
 Aublysodon
 Bagaraatan
 Daspletosaurus
 Deinodon
 Gorgosaurus
 Nanotyrannus
 Tarbosaurus
 Tyrannosaurus
 Xinjiangovenator

Філогенія 
Кладограма згідно з аналізом Stephen L. Brusatte та Thomas D. Carr (2016), який не включав Coelurus, Tanycolagreus, Alectrosaurus, Bagaraatan і Nanotyrannus:

Примітки

Корисні посилання 
 Tyrannosauridae. Tree of Life Project 
 Mikko's Phylogeny Archive. Tyrannosauroidea
 Tyrannosauroidea на The Theropod Database 

Тиранозавроїди
Целурозаври
Надродини плазунів